Miejscowości w USA:
 Forreston – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Ogle
Gminy w USA:
 Forreston (ang. Forreston Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Ogle